Пётр Па́влович Замя́тин:
 Замятин, Пётр Павлович (1931—2011) — советский и российский журналист, редактор.
 Замятин, Пётр Павлович — советский и российский скрипач.